Il doppio  del Busan Open Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rik De Voest e Łukasz Kubot erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana ha battuto in finale 6–4, 6–2 Tasuku Iwami e Toshihide Matsui.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana
 Kristian Pless /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (semifinali) 
 Andis Juška /  Grzegorz Panfil (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Busan Open Challenger Tennis 2009